Jay kan syfta på:

 Jay (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Jay (förnamn)

Geografi

 Jay, England – en ort i Leintwardine, Hertfordshire, England

USA 

 Jay, Florida – ort, Florida, Santa Rosa County, 
 Jay, Oklahoma – countyhuvudort, Oklahoma, Delaware County, 
 Jay, Maine – ort, Maine, Franklin County,